MNE ist die Abkürzung für:

 Main-Neckar-Eisenbahn, Eisenbahnstrecke in Südwest-Deutschland
 Montenegro – als dreibuchstabiges Länderkürzel der ISO 3166-1 und als Kfz-Nationalitätszeichen
 München-Nürnberg-Express, Regionalexpresslinie in Bayern
 Multinationales Unternehmen
 „Mehr nicht erschienen“, auch M.n.e., siehe Otmar Seemann#Publikationen (Auswahl)

MNE